Spellerberg steht für

Spellerberg (Veldrom), Anhöhe bei Veldrom in Nordrhein-Westfalen
 
Spellerberg ist der Familienname folgender Personen:
 Annette Spellerberg (* 1960), deutsche Soziologin
 Bo Spellerberg (* 1979), dänischer Handballspieler
 Bernhard Spellerberg (1931–2013), deutscher Politiker (CDU)
 Louise Svalastog Spellerberg (* 1982), dänische Handballspielerin
 Merle Spellerberg (* 1996), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)